En physique, le roulement, et plus précisément le roulement sans glissement, est le mouvement d'un corps qui reste en contact avec une surface d'appui sans glisser, qui s'entend généralement pour un corps possédant une symétrie de révolution (sphère, cylindre, roue) et progressant en tournant sur lui-même. Il peut aussi s'agir d'objets moins aptes comme les dés.
 En construction mécanique, le roulement mécanique est un composant mécanique utilisé pour le guidage en rotation ou en translation.
 En logistique, le roulement désigne aussi le changement de la personne ou de l'équipe en fonction à un poste donné.
 En musique, le roulement de tambour est une succession très serrée et prolongée de coups de baguettes, produisant un son continu. Cette figure est très employée dans le monde du cirque, comme illustration sonore pour accompagner les prouesses des acteurs.